Bialas oder Białas ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bialas (* 1968), deutscher Landtagsabgeordneter
 Andrzej Bialas (* 1936), polnischer Physiker
 Arthur Bialas (1930–2012), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Czesław Białas (1931–1991), polnischer Gewichtheber
 Dunja Bialas, deutsche Journalistin
 Franz Bialas (* 1929), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Günter Bialas (1907–1995), deutscher Komponist
 Hans Bialas (1911–1964), Leiter der Haftabteilung des MfS
 Magdalena Białas (* 1962), polnische Schwimmerin
 Marion Bialas, deutsche Fußballspielerin
 Rolf Bialas (1929–2010), deutscher Arzt und Politiker
 Rudolf Bialas (1940–2022), deutscher Historiker und Pädagoge
 Valentine Bialas (1903–1965), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Volker Bialas (* 1938), deutscher Wissenschaftshistoriker und Philosoph
 Wolfgang Bialas (* 1954), deutscher Philosoph und Historiker
 Wolfram Bialas (1935–1998), deutscher Schachspieler

Bialas steht für:
 (318723) Bialas, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Biallas